Donasac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Donazac im Département Aude
 Donnazac im Département Tarn